

Patronyme 

 Albert-Paul Lentin (1923-1993), journaliste français.
 André Lentin (1913-2015) mathématicien et informaticien français.
 Jean-Pierre Lentin (1950-2009), journaliste et écrivain français.
 Laurence Lentin (-2013), chercheuse en linguistique.

Divers 

 Lentin, nom désignant diverses espèces de champignons.
 Pour l'ancienne commune française de Lentin (Aveyron), voir Lédergues.